Бурт:
 Бурт — хранилище сельскохозяйственной продукции.
 Бурт — кольцеобразный выступ (утолщение) на валу, гайке или иной детали.

Топоним 
 Бурт — округ в штате Небраска, США.

Фамилия 
 Бурт, Александр Сергеевич (1952—2017) — советский и российский тренер по лёгкой атлетике, заслуженный тренер России.
 Бурт, Борис Давидович (1905—1985) — советский кинооператор и режиссёр.

См. также 
 
 Гурт